Hawkes ist der Familienname folgender Personen:

 Albert W. Hawkes (1878–1971), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Chesney Hawkes  (* 1971), britischer Popsänger
 Douglas Hawkes (1893–1974), britischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Jaclyn Hawkes (* 1982), neuseeländische Squashspielerin
 Jacquetta Hawkes (1910–1996), britische Archäologin und Autorin
 James Hawkes (1776–1865), US-amerikanischer Politiker
 Jim Hawkes (* 1934), kanadischer Politiker

 Julie Hawkes, neuseeländische Squashspielerin
 Leonard Hawkes (1891–1981), britischer Geologe
 Rechelle Hawkes (* 1967), australische Feldhockey-Spielerin
 Richard Hawkes (1940–2001), neuseeländischer Tennisspieler
 Robert Hawkes (1880–1945), englischer Fußballspieler
 Terence Hawkes (1932–2014), britischer Literaturkritiker und -theoretiker

Siehe auch:
 Hawkes Heights, Vulkankrater der Coulman-Insel im Rossmeer, Antarktis
 Hawkes-Gletscher, Antarktis
 Mount Hawkes, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hawks, Hawke, Hawk